Jako mastifové (snad ze staroanglického masty, silný) se označují některá těžká dogovitá psí plemena, některá z nich mohou být označována i španělsky jako mastinové. Jsou to například:

 anglický mastif, zvaný i prostě mastif
 bullmastif, vzniklý křížením anglického mastifa s buldokem
 dogo Argentino čili argentinský mastin
 neapolský mastin
 německý boxer, někdy označovaný i jako německý bullmastif
 německá doga, někdy označovaná i jako německý mastif
 pyrenejský mastin
 španělský mastin
 tibetská doga čili tibetský mastif

Externí odkazy